Henny Langeveld, Nederlands sociologe en emeritus hoogleraar Emancipatievraagstukken
Martinus J. Langeveld, Nederlands pedagoog
Ron Langeveld, Nederlands schaker
Sebastian Langeveld, Nederlands wielrenner
Frans Langeveld, Nederlands kunstschilder, 1877-1939